

Presentación previa 
Filip Krajinović fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Cabezas de serie 

  Facundo Bagnis (Cuartos de final)
  Norbert Gombos (Primera ronda)
  James Ward (Primera ronda)
  Guido Pella (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Albert Montañés ''(Primera ronda)
 ''' John Millman
 ''' Thiemo de Bakker
 ''' Bjorn Fratangelo

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Vicenza 2015